Bársonyos, község Komárom-Esztergom megyében
 Bársonyos, földrajzi kistáj a Dunántúlon
 Bársonyos, vízfolyás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Hernád mellékvizeinek egyike

Lásd még
 bársonyos forradalom